Miguelito (cantor)
 Miguelito (futebolista)
 Miguelito (série de televisão)

Desambiguações de antropônimos